Veluticeps är ett släkte av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Veluticeps i familjen Gloeophyllaceae, ordningen Gloeophyllales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Boreostereaceae, ordningen Polyporales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Veluticeps